O Al-Sha'ab Hadramaut é um clube de futebol com sede em Mucala, Iêmen. A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1972.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Iêmen
Clubes de futebol fundados em 1972
Mucala